Plaats in Indonesië
 Karangjoho (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangjoho (Pengadegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangjoho (Badegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java